Иван Рукавишников: Рукавишников, Иван Васильевич (1843—1901) — российский горный инженер, золотопромышленник, тайный советник.
 Рукавишников, Иван Михайлович (1848–1906) — российский общественный деятель из Нижнего Новгорода.
 Рукавишников, Иван Сергеевич (1877—1930/1932) — русский писатель и поэт.